Натуральне число 937
 937 рік до нашої ери
 937 рік нашої ери